(née en 1944), juriste chilienne ;
 Henry Cattan (1906-1992), écrivain et juriste international palestinien ;
 Olivia Cattan (née en 1967), journaliste, écrivain et militante française, présidente d'associations.
Patronyme juif